Fotoreceptor (eiwit), fotoreceptor bij fotosynthetische organismen zoals planten
 Lichtgevoelige cel, zenuwcel in het netvlies